Príncipe Tomás de Saboya, II duque de Génova (italiano: Tommaso di Savoia; Turín, 6 de febrero de 1854 - 5 de abril de 1931) fue un príncipe italiano, nieto del rey Carlos Alberto de Cerdeña y sobrino del primer rey de Italia, Víctor Manuel II.

Biografía 
Nacido en el palacio Chiablese de Turín, fue el segundo hijo, único varón, del príncipe Fernando de Saboya, I duque de Génova, y de su esposa la princesa Isabel de Sajonia. En 1848, su abuelo paterno, Carlos Alberto, había abdicado al trono de Cerdeña y su tío, Víctor Manuel, asumido la corona. 

El duque de Génova fue educado en el Harrow School, Inglaterra.

En 1855, cuatro días después de su primer cumpleaños, su padre murió y él heredó el título de duque de Génova. En 1861, al consolidarse la unificación de Italia, su tío fue proclamado rey y él, como todos los miembros de la Casa de Saboya, se convirtió en príncipe de Italia.

Durante la Primera Guerra Mundial, su sobrino Víctor Manuel III de Italia asumió los deberes de Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas y él, nombrado lugarteniente, manejó los asuntos civiles del reino. 

El duque de Génova murió en Turín en 1931 a los 77 años.

Matrimonio y descendencia 
En 1883, contrajo matrimonio en el Palacio de Nymphenburg, Baviera, con la princesa María Isabel de Baviera, hija del príncipe Adalberto de Baviera y la infanta Amalia Filipina de España. La pareja tuvo seis hijos y el duque tuvo además una hija natural que fue legitimada:
 Fernando de Saboya, III duque de Génova y príncipe de Urdino (1884-1963), casado con la condesa María Luisa Alliaga-Gandolfi. No tuvieron descendencia.
 Filiberto de Saboya, IV duque de Génova y duque de Pistoya (1895-1990), casado con la princesa Lydia de Arenberg. No tuvieron descendencia.
 Bona Margarita de Saboya-Génova (1896-1971), casada con el príncipe Conrado de Baviera. Tuvieron descendencia.
 Adalberto de Saboya, duque de Bérgamo (1898-1982), muerto soltero.
 Adelaida de Saboya-Génova (1904-1979), casada con Leone Massimo, príncipe de Arsoli.
 Eugenio de Saboya, V duque de Génova y duque de Ancona (1906-1996), casada con la princesa Lucia de Borbón-Dos Sicilias. Tuvieron descendencia.
Hija natural:
 Lucia de Saboya-Génova (1884-1964), Princesa de Saboya, hija natural del duque y Laura Di Gaeta, Baronesa di Sant'Angelo Limosano, legitimada por S.M. Humberto I con Real Decreto nº 562 del 3 de julio de 1884, casó con el Conde Luis Mucciacciaro, con descendencia.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 Su Alteza Real el Duque de Génova.

Órdenes

Reino de Italia 
 Caballero de la Suprema Orden de la Anunciación.
 Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro.

Extranjeras 
 1883: Caballero de la Orden de San Huberto. ()
 5 de septiembre de 1887: Caballero gran cruz de la Orden  de Carlos III. ( Reino de España)
 6 de febrero de 1888: Caballero de la Orden del Toisón de Oro. ( Reino de España)
 15 de mayo de 1902: Caballero del collar de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)

Cargos 
 Almirante. (Marina Real Italiana)
 Senador del Reino de Italia.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Italia del siglo XIX
Nobles de Italia del siglo XX
Duques de Génova (casa de Saboya)
Casa de Saboya en España
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Bailíos grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en Turín
Fallecidos en Turín